Матыкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Матыкин, Антип Петрович (1873 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.
 Матыкин, Филипп Николаевич (1899—1942) — советский военачальник, генерал-майор (1940).